Krutojariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Krutojarowka/Крутояровка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Krutojariwka (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Krutojariwka (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Krutojariwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Krutojariwka (Pryluky)